San Cebrián de Mazote kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Cebrián de Mazote (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 San Cebrián de Mazote (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar